Telecom Italia Mobile, vanligen förkortat till TIM, är Telecom Italias varumärke för mobiltelefoni och fast telefoni, i Italien och Brasilien.

Företaget grundades 1995 och sponsrar för närvarande Serie A, den högsta italienska fotbollsdivisionen.

Referenser

Externa länkar 

 

Italienska teleoperatörer
Företag bildade 1995
Italienska telekommunikationsföretag